A Serie A 1931–32-es szezonja volt a 32. elsőosztályú labdarúgó-bajnokság Olaszországban. A Scudettót címvédőként a Juventus nyerte. Ez volt a negyedik bajnoki címük.

Végeredmény

Osztályozó 

Brescia csapata esett ki Serie B-be.

Eredmények

Források 
 Almanacco illustrato del calcio - La storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005

További információk 
 Eredmények az rsssf.com-ról 

Olasz 1
Olasz 1
Serie A szezonok